Olaszország
Mercato San Severino, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Mercato Saraceno, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében